Тазабаг — назва кількох міських селищ в Узбекистані.

 Тазабаг — Республіка Каракалпакстан, Турткульський район
 Тазабаг — Хорезмська область, Хівинський район